Иоанн Анагност () — поздневизантийский хронист, автор рассказа о втором захвате города Фессалоники турками-османами (). Осада завершилась в пользу последних 29 марта 1430 года несмотря на помощь венецианцев. В отличие от Иоанна Канана, который в 1422 году написал похожий рассказ о неудачной осаде турками Константинополя, Иоанн Анагност был сторонником классического греческого языка, стараясь придерживаться всех правил литературного языка. Его рассказ отличается правдивостью и глубоким трагизмом, поскольку большинство христиан города (свыше 7 000) было продано в рабство, а церкви переделаны в мечети для удовлетворения религиозных нужд прибывших мусульманских скотоводов.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Салоники
Историки Византии
Историки по алфавиту